Bowen kan syfta på:
 Bowen – ett efternamn samt personer med namnet
 Bowen – pseudonym för den svenske illustratören Bengt Olof Wennerberg
 Bowen (månkrater) – en nedslagskrater på månen
 3363 Bowen – en asteroid i huvudbältet
 Bowens sjukdom – en hudsjukdom, kan vara förstadium till hudcancer

Geografi

Australien 

 Bowen, Queensland, ort, Whitsunday,

USA 

 Bowen, Illinois, ort, Hancock County,